Гео́ргий Ива́нович Аме́лин ( — ) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 208-го штурмового авиационного полка 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, лейтенант.

Герой Советского Союза (), полковник запаса.

Биография 
Родился 9 апреля 1921 года в деревне Слободка (ныне Тарусский район, Калужская область) в крестьянской семье. По национальности русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. По окончании средней школы, в 1937 году, переехал в Москву. В Москве окончил строительное училище Метростроя.

В рядах Красной Армии с 1940 года. Прошёл курс обучения в Балашовском военном авиационном училище лётчиков.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. Заместитель командира эскадрильи лейтенант Георгий Амелин к концу войны совершил 171 боевой вылет, в воздушных боях сбил три, а на аэродромах — четыре самолёта противника, уничтожил большое количество вражеских танков, БТР и другой боевой техники.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
лейтенанту Амелину Георгию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2867).

После войны, до 1961 года, отважный лётчик продолжил службу в ВВС. Полковник запаса Г. И. Амелин жил в Москве. 23 января 2011 года Г. И. Амелин умер.
Похоронен в Москве на Даниловском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 2867)
 Орден Ленина
 Три ордена Красного Знамени
 Два ордена Отечественной войны I степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 На родине героя в городе Тарусе установлена мемориальная доска памяти его и ещё четверых Героев Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 
 Михеенков С. Е. Цель вижу! Атакую : повесть о летчике-штурмовике, Герое Сов. Союза Г. И. Амелине / Сергей Михеенков. — Калуга : Полиграф-Информ, 2006. — 55 с. : ил. — (Русский Барбизон). — ISBN 5-93999-176-9

Ссылки 
  

Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Даниловском кладбище